Stražbenica je lahko:
 Stražbenica, naselje na hrvaškem
 Stražbenica, naselje v Bosni